Jan III Sobieski (1629–1696) – król Polski i wielki książę litewski
 Jan Sobieski (zm. 1713) – cześnik koronny
 Jan Sobieski (zm. 1564) – rotmistrz jazdy
 John Sobieski (1842–1927) – pułkownik, uczestnik wojny secesyjnej
 MS „Sobieski” – polski statek pasażerski
 Jan III Sobieski – marka papierosów
 Jan III Sobieski – moneta 10 złotych z 1933 roku
 Radisson Blu Sobieski – hotel w Warszawie, dawniej Jan III Sobieski

en:Jan Sobieski